12-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2013 год состоялась 29 января 2014 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Номинанты премии были объявлены киноакадемиками 27 декабря 2013 года.

На соискание премии рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России за период c 1 ноября 2012 года по 31 октября 2013 года (а также те фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премий по итогам 2012 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершён за период с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2012 года по 31 октября 2013 года.

Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="315px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший игровой фильм (Награды вручал Марк Захаров)
|style="background:#EEDD82"|• Легенда № 17 (продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, режиссёр: Николай Лебедев)
|-
|• Географ глобус пропил (продюсеры: Вадим Горяинов, Леонид Лебедев, Валерий Тодоровский, режиссёр: Александр Велединский)
|-
|• Горько! (продюсеры: Илья Бурец, Дмитрий Нелидов, Сергей Светлаков, Тимур Бекмамбетов, режиссёр: Жора Крыжовников)
|-
|• Ку! Кин-дза-дза (продюсеры: Юрий Кушнерев, Сергей Сельянов, Олег Урушев, Леонид Ярмольник, Константин Эрнст, режиссёры: Георгий Данелия, Татьяна Ильина)
|-
|• Сталинград (продюсеры: Александр Роднянский, Антон Златопольский, Дмитрий Рудовский, Сергей Мелькумов, режиссёр: Фёдор Бондарчук)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно) (Награды вручал Леонид Ярмольник)
|style="background:#EEDD82"|• Мосгаз (режиссёр: Андрей Малюков, продюсеры: Константин Эрнст, Денис Евстигнеев)
|-
|• Людмила (режиссёр: Александр Павловский, продюсеры: Алексей Пиманов, Екатерина Ефанова)
|-
|• Всё началось в Харбине (режиссёр: Лео Зисман, продюсеры: Екатерина Ефанова, Александр Буравский)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) (Награды вручал Владимир Хотиненко)
|style="background:#EEDD82"|• Жизнь и судьба (режиссёр: Сергей Урсуляк, продюсеры: Антон Златопольский, Сергей Шумаков)
|-
|• Марьина роща (режиссёр: Александр Хван)
|-
|• Склифосовский (режиссёр: Андрей Селиванов)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший неигровой фильм (Награду вручал Вячеслав Фетисов)
|style="background:#EEDD82"|• Африка: Кровь и красота (режиссёр: Сергей Ястржембский)
|-
|• Дилогия: («Высокая ставка», «Мы не подписывали договора в Версале») (режиссёр: Виктор Лисакович)
|-
|• Кто такой этот Кустурица? (режиссёр: Наталья Гугуева)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший анимационный фильм
|style="background:#EEDD82"|• Тише, бабушка спит (режиссёр: Алексей Дёмин)
|-
|• Бессмертный (режиссёр: Михаил Алдашин)
|-
|• Длинный мост в нужную сторону (режиссёр: Иван Максимов)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая режиссёрская работа (Награду вручал Карен Шахназаров)
|style="background:#EEDD82"|• Александр Велединский за фильм «Географ глобус пропил»
|-
|• Жора Крыжовников — «Горько!»
|-
|• Николай Лебедев — «Легенда № 17»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший сценарий (Награды вручал Валерий Тодоровский)
|style="background:#EEDD82"|• Михаил Местецкий и Николай Куликов — «Легенда № 17»
|-
|• Александр Адабашьян — «Собачий рай»
|-
|• Алексей Казаков, Николай Куликов, Жора Крыжовников — «Горько!»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль в кино (Награду вручала Анастасия Вертинская)
|style="background:#EEDD82"|• Константин Хабенский — «Географ глобус пропил»
|-
|• Данила Козловский, Олег Меньшиков — «Легенда № 17»
|-
|• Сергей Пускепалис, Анатолий Белый — «Метро»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль в кино (Награду вручал Александр Поветкин)
|style="background:#EEDD82"|• Елена Лядова — «Географ глобус пропил»
|-
|• Юлия Александрова — «Горько!»
|-
|• Светлана Иванова — «Легенда № 17»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль второго плана (Награду вручал Андрей Смоляков)
|style="background:#EEDD82"|• Владимир Меньшов — «Легенда № 17»
|-
|• Александр Робак — «Географ глобус пропил»
|-
|• Ян Цапник — «Горько!»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль второго плана (Награду вручал Андрей Смоляков)
|style="background:#EEDD82"|• Нина Усатова — «Легенда № 17»|-
|• Елена Валюшкина — «Горько!»
|-
|• Ксения Раппопорт — «Распутин»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль на телевидении (Награду вручала Анастасия Чернобровина)
|style="background:#EEDD82"|• Сергей Маковецкий — «Жизнь и судьба» (за роль Виктора Штрума)
|-
|• Александр Балуев — «Жизнь и судьба» (за роль Николая Крымова)
|-
|• Павел Деревянко — «Обратная сторона Луны» (за роль Михаила Соловьёва)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль на телевидении (Награду вручал Владимир Винокур)
|style="background:#EEDD82"|• Полина Агуреева — «Жизнь и судьба» (за роль Евгении Шапошниковой)
|-
|• Анна Михалкова — «Жизнь и судьба» (за роль Марьи Ивановны Соколовой)
|-
|• Вера Сотникова — «Людмила» (за роль Людмилы Зыкиной)
|-
| rowspan=2|<center>Лучшая операторская работа (Награду вручали Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв)
|style="background:#EEDD82"|• Максим Осадчий — «Сталинград»
|-
|• Дмитрий Грибанов — «Горько!»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника-постановщика
|style="background:#EEDD82"|• Сергей Иванов — «Сталинград»
|-
|• Павел Новиков — «Метро»
|-
|• Виктор Петров, Владислав Травинский — «Легенда № 17»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника по костюмам (Награду вручал Александр Васильев)
|style="background:#EEDD82"|• Татьяна Патрахальцева — «Сталинград»
|-
|• Надежда Васильева — «Собачий рай»
|-
|• Ольга Гусак — «Небесные жёны луговых мари»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая музыка к фильму (Награду вручал Гарик Сукачёв)
|style="background:#EEDD82"|• Эдуард Артемьев — «Легенда № 17»
|-
|• Алексей Айги — «Зеркала»
|-
|• Алексей Зубарев — «Географ глобус пропил»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший монтаж фильма (Награды вручали Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв)
|style="background:#EEDD82"|• Максим Смирнов и Пётр Зеленов — «Легенда № 17»
|-
|• Александр Верхоляк — «Горько!»
|-
|• Игорь Литонинский — «Сталинград»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа звукорежиссёра (Награду вручал Гарик Сукачёв)
|style="background:#EEDD82"|• Ростислав Алимов — «Сталинград»
|-
|• Алексей Самоделко — «Легенда № 17»
|-
|• Анатолий Тюриков — «Горько!»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший зарубежный фильм в российском прокате (Награду вручала Мария Лемешева)
|style="background:#EEDD82"|• Гравитация / Gravity (США) — прокатчик: «Каро Премьер»
|-
|• Великий Гэтсби / The Great Gatsby (США, Австралия) — прокатчик: «Каро Премьер»
|-
|• Операция «Арго» / Argo (США) — прокатчик: «Каро Премьер»
|-
|}

 Специальные награды 
 Георгий Данелия — специальный приз «За неувядаемый талант и мужество» — за работу над полнометражным анимационным фильмом «Ку! Кин-дза-дза» (награду вручал Никита Михалков).
 Марк Захаров' — специальный приз «За выдающийся вклад в российский кинематограф» — картины режиссёра Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» заслужили зрительскую любовь ещё много лет назад (награду вручал Лео Бокерия)

 См. также 
 «Ника» 2014 (главная премия Российской Академии кинематографических искусств)

Примечания

Ссылки 
 Номинанты премии «Золотой орёл» за 2013 год на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России // kinoacademy.ru 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл»
События 29 января
Январь 2014 года
2014 год в Москве
Кинопремии 2014 года